Chiraliteit betekent niet-spiegelsymmetrisch en speelt een rol in een aantal natuurwetenschappen:
 Chiraliteit (wiskunde)
 Chiraliteit (scheikunde)
 chiraliteit is in de fysica een eigenschap van een aantal elementaire deeltjes, met name neutrino's